Giovan Paolo Cardone (), peintre italien ;
 Jean de Cardone (mort en 1348), archevêque français d'Arles ;
 Joseph S. Cardone (né en 1949), réalisateur et producteur américain ;
 Nathalie Cardone (née en 1967), chanteuse française ;
 Vincent Cardone, poète italien du  ;
 Vivien Cardone (née en 1993), actrice américaine.

Nom composé
 , famille espagnole, française et italienne :
 Raymond  de Cardone, général aragonais du  ;
 Raymond II de Cardone, vice-roi de Naples du .

Voir aussi 
 Denis Dominique Cardonne, orientaliste et traducteur français